Haverhill kan syfta på:

 Haverhill, Massachusetts – en stad i Essex County, Massachusetts, USA
 Haverhill, New Hampshire – en kommun i Grafton County, New Hampshire, USA
 Haverhill, Suffolk – en stad i St Edmundsbury, Suffolk, England
 Haverhill drifter – en amerikansk mördare